Der NatWest Pro40 2008 war die 40. Austragung der nationalen List-A-Cricket-Liga über 40 Over in England. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 15. Juli und 21. September 2008 durch die 18 englischen First-Class-Countys ausgetragen. Gewinner waren die Sussex Sharks.

Format 
Die 18 Mannschaften wurden nach den Ergebnissen der letzten Saison in zwei Divisionen mit je 9 Mannschaften aufgeteilt. In diesen spielte jedes Team einmal gegen jedes andere. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für ein Unentschieden oder No Result einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der erste der Division 1 ist der Gewinner der Meisterschaft, die letzten zwei der Division 1 steigen ab, die ersten beiden der Division 2 steigen auf.

Resultate

Division 1 
Tabelle

Division 2 
Tabelle

Einzelnachweise 

2008
Englische Cricket-Saison 2008